Briggsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Briggsville (Arkansas)
 Briggsville (Massachusetts)
 Briggsville (Pennsylvania)
 Briggsville (Wisconsin), im Marquette County